Милан Симовић се може односити на:

 Милан Симовић (1909—1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој.
 Милан Симовић (1917—1988), учесник Народноослободилачке борбе, пилот и генерал-пуковник авијације ЈНА.